Васи́лий Гу́рьев:
 Гурьев, Василий Викторович (1869—1937) — протоиерей, священномученик.
 Гурьев, Василий Петрович (1779—1847) — российский инженер путей сообщения, известный благодаря изобретению торцовых мостовых и концепции паровых автопоездов.
 Гурьев, Василий Тимофеевич (1889—1938) — советский политический деятель.